Cal, cal. eller CAL har flere betydninger:
 kalorie - på engelsk er cal forkortelsen for calorie
 cal (unix)
 University of California, Berkeley, kælenavn Cal
 Kaliber - på engelsk er cal. forkortelsen for caliber

Fornavn:
 Cal Abrams (1924-1997) - Major League Baseball player
 Cal Gardner (1924-2001) - National Hockey League player
 Cal Jones (1933-1956) - collegiate football player
 Cal McLish (1925-2010) - Major League Baseball pitcher
 Cal Smith (født 1932) - Amerikansk country musik sanger og guitarist

CAL:
 CAL Actor Language - et dataflow computersprog
 Client Access License - et proprietært software license distribueret af software firmaer såsom as Microsoft